Монте Карло може да се отнася за:
 Монте Карло – квартал на Монако
 Монте Карло (писта) – писта за Формула 1
 Монтекарло – община в Тоскана, Италия
 Монте Карло – симулационна техника за изучаване на вероятности от събития